Botrytis — рід грибів родини склеротінієві (Sclerotiniaceae). Назва вперше опублікована 1768 року.

Практичне використання 
Вид гриба під назвою «благородна гниль» Botrytis cinerea відомий у виноробстві для виготовлення солодких ботризованих вин, таких як Сотернес і Токаджі.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 74 види роду Botrytis:

Примітки

Джерела 
 Haller, A. von. 1768. Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata. : 1-250 — P. 111.

Роди грибів
Гелоціальні